

Geografia 
 Bernal – città situata a nord-est della provincia di Buenos Aires, verso il sud della città di Buenos Aires

Persone 
 Antonio Arias Bernal (1913-1960) – fumettista messicano
 Chesús Bernal (1960-2019) – politico spagnolo
 Egan Bernal (1997) – ciclista su strada e mountain biker colombiano
 Gael García Bernal (1978) – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano
 Hernando Bernal Duran (1919-2018) – militare colombiano
 John Desmond Bernal (1901-1971) – scienziato britannico
 José Ortiz Bernal (1977) – calciatore spagnolo
 Lorena Bernal (1981) – modella spagnola
 Marcelino Bernal (1962) – calciatore messicano
 Ricardo Bernal (1970) – tenore messicano
 Sergio Bernal (1970) – calciatore messicano